Fagerhultasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fagerhultasjön, Skåne, sjö i Örkelljunga kommun, 
Fagerhultasjön (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (9,07 ha)
Fagerhultasjön (Skede socken, Småland), sjö på gränsen mellan Skede socken i Vetlanda kommun och Kråkshults socken i Eksjö kommun,  (1,6 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn